Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku zostały przeprowadzone w dniach 12 - 26 lutego 2006 w miejscowości Pragelato, oddalonej o 84 km na zachód od głównego miasta Igrzysk - Turyn. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w sześciu konkurencjach: czterech indywidualnych (biegu na 10 km dla kobiet 15 km dla mężczyzn, biegu łączonym, biegu na 30 km dla kobiet 50 km dla mężczyzn oraz sprincie), a także dwóch drużynowych (sztafecie i sprincie drużynowym) – łącznie rozdanych zostało zatem dwanaście kompletów medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz dwudziesty, a biegaczki po raz piętnasty w historii.

Terminarz

Kobiety

Bieg łączony na 15 km

Data: 12.02.2006

Sprint drużynowy 

Data: 14.02.2006

Bieg na 10 km

Data: 16.02.2006

Sztafeta 4 × 5 km

Data: 18.02.2006

Sprint

Data:  22.02.2006

Bieg na 30 km

Data: 24.02.2006

Mężczyźni

Bieg łączony na 30 km

Data: 12.02.2006

Sprint drużynowy 

Data: 14.02.2006

Bieg na 15 km 

Data: 17.02.2006

Sztafeta 4 × 10 km

Data: 19.02.2006

Sprint

Data: 22.02.2006

Bieg na 50 km

Data: 26.02.2006

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
  

!